

Rzeki 
 Pilica – rzeka 
 Pilica – struga, dopływ Granicznej, środkowy bieg rzeki Trzebiochy

Lokalizacje 
 Pilica – miasto w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Pilica 
 Pilica – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka
 Pilica – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim
 Pilica – dawna gromada w powiecie olkuskim w województwie krakowskim

Pozostałe 
 Pilica Tomaszów Mazowiecki – klub sportowy w Tomaszowie Mazowieckim
 Pilica – tor łyżwiarski w Tomaszowie Mazowieckim
 Pilica – parowy wiślany statek pasażerski Królestwa Polskiego
 Pilica – polski rakietowo-artyleryjski system przeciwlotniczy
 Pilica – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta

Zobacz też 
 Dekanat pilicki, Nowe Miasto nad Pilicą, Pilica Tomaszów Mazowiecki, Grabów nad Pilicą, Bukowiec nad Pilicą, Sulejów Pilica